Pałac w Kamieńcu – pałac w Kamieńcu w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Kłodzko
 Pałac w Kamieńcu – pałac w Kamieńcu w województwie śląskim, w powiecie tarnogórskim, w gminie Zbrosławice
 Pałac w Kamieńcu – pałac w Kamieńcu w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Susz
 Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim